Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2009 werd van 21 tot en met 29 maart 2009 gehouden in het Zuid-Koreaanse Gangneung. Het lukte Canada niet de titel te verdedigen. Het waren de Chinese dames die wereldkampioen werden, en hiermee het eerste Aziatische land werd dat de wereldtitel greep.

Overzicht 
Het was de 31ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en het eerste dat in Zuid-Korea werd georganiseerd. Naast gastland Zuid-Korea, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook Canada en de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top acht van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Noorwegen, dat achtste was geworden, moest in een duel met Engeland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Gangneum mocht. Uiteindelijk won Noorwegen dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde het beste land van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, naast het al geplaatste Zuid-Korea. Dit ticket werd uiteindelijk gegrepen door China.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 29 maart tussen China en Zweden. In een gelijkopgaande partij wisten de Chinezen het zeil naar zich toe te trekken. Hiermee werd China het eerste Aziatische land dat de wereldtitel wist te bemachtigen. Denemarken won de strijd om de derde plaats van Canada.

Groepsfase

Play-offs

Halve finale 
Zaterdag 28 maart 2009, 19:00 uur

Derde plaats 
Zondag 29 maart 2009, 10:00 uur

Finale 
Zondag 29 maart 2009, 15:00 uur

Eindstand

Externe links 
Officiële website Gangneung 2009

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2009
Curling